Het Italiaans voetbalkampioenschap 1910/11 was het veertiende kampioenschap (Scudetto) van Italië. De competitie werd in twee delen gesplitst, in Piëmont, Lombardije en Ligurië, waar de traditionele teams vandaan kwamen en in Veneto en Emilia-Romagna. Na één jaar afwezigheid was de provincie Veneto opnieuw vertegenwoordigd, buiten AC Venezia namen nu ook Hellas Verona en Vicenza Calcio deel. Emilia Romagna was voor het eerst vertegenwoordigd met Bologna.

Pro Vercelli werd voor de derde keer kampioen.

Kwalificatie

Piëmont-Lombardije-Ligurië

Eindstand

Speeldagen

Veneto-Emilia Romagna

Eindstand

Speeldagen

Finale 
Gespeeld op 11 en 18 juli

Kampioenenploeg 
 Innocenti
 Binaschi
 Valle
 Ara
 Milano I
 Leone
 Milano II
 Berardo
 Ferraro
 Rampini I
 Corna

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1910/11